Ole Møller Nielsen – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 danese
 Peter Møller Nielsen – ex calciatore danese
 Richard Møller Nielsen – allenatore di calcio e calciatore danese